Індекс Самопочуття Рітейлу (англ. Retail Well–Being Index (RWBI)) - індекс, розроблений дослідниками з Української ради торгових центрів, що дає можливість оцінити стан ринку враховуючи низку внутрішніх та зовнішніх чинників, що на нього впливають (епідемії, фінансові кризи, війни). Показник зводить до одного різні показники ринку та дає можливість відстежувати його в динаміці.

Методика розрахунку 

RWBI=√(F·O·R)/100, де:

RWBI — значення Retail Well-Being Index,

F (footfall) — трафік/відвідуваність ТЦ, осіб на місяць;

O (occupancy rate) — заповнюваність ТЦ, %;

R (rent rate) — запропонована середня орендна ставка на стандартні вакантні лоти, площею 50-250 кв. м, $ за 1 кв. м, не включаючи ПДВ.

Всі три ключові показники прямо пропорційні значенню RWBI. 
Вакантність обернено пропорційна індексу, тому для спрощення формули використовується показник заповнюваності.

Математичний сенс 

У чисельнику перемножуються такі показники як трафік, заповнюваність та орендна ставка. 
Кожен з показників впливає на інші: збільшення трафіку ТЦ впливає на збільшення заповнюваності та зростання ставки оренди тощо. 
Тобто якийсь латентний чинник впливає на кожний з цих показників, а вони перемножуються. Тому, правильніше використовувати не їхній добуток, а квадратний корінь цього добутку. Ділимо на 100, для кращого сприйняття.

Мінімальним показником RWBI може бути 0, максимального значення не існує. Але якщо уявити, ідеальну картину, що середня відвідуваність торговельних центрів сягає 1 млн осіб на місяць, заповнюваність — майже 100%, а середня ставка оренди — 100 доларів США, то RWBI в такому випадку буде дорівнювати 100.

Історія створення 
Над створенням Індексу робота розпочалась на початку 2020 року. В липні 2020 року вже були завершені роботи по методиці розрахунку. Розробкою займались спеціалісти з Української Ради Торгових Центрів. На початку 2022 року почались роботи по розрахунку індексу. Весною 2022, після повномасштабного вторгнення Росії Російсько-українська війна (з 2014) індекс почали використовувати для оцінки стану галузі в Україні.
На даний момент дослідження продовжуються.

Показники індексу

Джерела 
 Індекс Самопочуття Рітейлу стартував: в Україні відстежуватимуть динаміку роботи ТЦ// UCSC, 10 жовтня 2022 року, Процитовано 30 листопада 2022 року
 Сайт Міністерства економіки України

Посилання 
 Індекс самопочуття торговельної нерухомості України підвищився до 28,3 у вересні 2022 року та демонструє відновлення ринку на 70% - УРТЦ// Інтерфакс Україна, 7 листопада 2022 року, Процитовано 30 листопада 2022 року
 Індекс самопочуття торговельної нерухомості України відновивися на 70% (інфографіка)// Ntws.Finance.Ua, 13 листопада 2022 року, Процитовано 30 листопада 2022 року

З'явилися 2022
Торгівля
Маркетинг
Комерція
Економіка
Економічна теорія
Індекси цін
Фондові індекси